Talabani ist der Familienname folgender Personen:

 Dschalal Talabani (1933–2017), irakisch-kurdischer Politiker, irakischer Staatspräsident von 2005 bis 2014
 Mukarram Talabani (* 1925), irakisch-kurdischer Politiker
 Qubad Talabani (* 1977), irakisch-kurdischer Politiker und Diplomat
 Reza Talabani (1835–1910), irakisch-kurdischer Dichter